Нофельс () — город  в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх. 

Население  на 31 декабря 2006 составляло 3626 чел.

География 
Занимает площадь 10,7 км².

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Форарльберга